Аарон Джамал Кроуфорд (; 20 березня 1980, Сієтл, Вашингтон) — американський баскетболіст, захисник.

Кар'єра в НБА 
Джамал Кроуфорд був обраний на драфті 2000 під 8 загальним номером клубом «Клівленд Кавальєрс». У той же день Кроуфорда обміняли у «Чикаго Буллз».

У «Буллз» Кроуфорд провів 4 сезони, після чого був обміняний у «Нью-Йорк Нікс».

26 січня 2007 Кроуфорд встановив особистий рекорд результативності, набравши 52 очка.

21 листопада 2008 Джамал перейшов у «Голден-Стейт Ворріорс». 20 грудня 2008 він набрав 50 очок у грі проти «Шарлот Бобкетс». Кроуфорд став четвертим гравцем в історії НБА, котрий набирав не менше 50 очок за гру у складі 3 різних команд.

25 липня 2009 Кроуфорд перейшов у «Гокс». За результатами сезону 2009-10 він одержав звання найкращого шостого гравця НБА.

Статистика кар'єри в НБА

Регулярний сезон 

|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Чикаго Буллз
| 61 || 8 || 17.2 || .352 || .350 || .794 || 1.5 || 2.3 || .7 || .2 || 4.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Чикаго Буллз
| 23 || 6 || 20.9 || .476 || .448 || .769 || 1.5 || 2.4 || .8 || .2 || 9.3
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Чикаго Буллз
| 80 || 31 || 24.9 || .413 || .355 || .806 || 2.3 || 4.2 || 1.0 || .3 || 10.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Чикаго Буллз
| 80 || 73 || 35.1 || .386 || .317 || .833 || 3.5 || 5.1 || 1.4 || .4 || 17.3
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Йорк Нікс
| 70 || 67 || 38.4 || .398 || .361 || .843 || 2.9 || 4.3 || 1.3 || .3 || 17.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Йорк Нікс
| 79 || 27 || 32.3 || .416 || .345 || .826 || 3.1 || 3.8 || 1.1 || .2 || 14.3
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Йорк Нікс
| 59 || 36 || 37.3 || .400 || .320 || .838 || 3.2 || 4.4 || 1.0 || .1 || 17.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Йорк Нікс
| 80 || 80 || 39.9 || .410 || .356 || .864 || 2.6 || 5.0 || 1.0 || .2 || 20.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Йорк Нікс
| 11 || 11 || 35.6 || .432 || .455 || .761 || 1.5 || 4.4 || .8 || .0 || 19.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Голден-Стейт Ворріорс
| 54 || 54 || 38.6 || .406 || .338 || .889 || 3.3 || 4.4 || .9 || .2 || 19.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Атланта Гокс
| 79 || 0 || 31.1 || .449 || .382 || .857 || 2.5 || 3.0 || .8 || .2 || 18.0
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Атланта Гокс
| 76 || 0 || 31.1 || .421 || .341 || .854 || 1.7 || 3.2 || .8 || .2 || 14.2
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Портленд Трейл-Блейзерс
| 60 || 6 || 26.9 || .384 || .308 || bgcolor="CFECEC" | .927 || 2.0 || 3.2 || .9 || .2 || 13.9
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Лос-Анджелес Кліпперс
| 76 || 0 || 29.3 || .438 || .376 || .871 || 1.7 || 2.5 || 1.0 || .2 || 16.5
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Лос-Анджелес Кліпперс
| 69 || 24 || 30.3 || .416 || .361 || .866 || 2.3 || 3.2 || .9 || .2 || 18.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Лос-Анджелес Кліпперс
| 64 || 4 || 26.6 || .396 || .327 || .901 || 1.9 || 2.5 || .9 || .2 || 15.8
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Лос-Анджелес Кліпперс
| 79 || 5 || 26.9 || .404 || .340 || .904 || 1.8 || 2.3 || .7 || .2 || 14.2
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2" | Кар'єра
| 1,100 || 432 || 30.9 || .410 || .349 || .861 || 2.4 || 3.6 || 1.0 || .2 || 15.5

Плей-оф 

|-
| style="text-align:left;"| 2010
| style="text-align:left;"| Атланта Гокс
| 11 || 0 || 31.9 || .364 || .360 || .845 || 2.7 || 2.7 || .8 || .1 || 16.3
|-
| style="text-align:left;"| 2011
| style="text-align:left;"| Атланта Гокс
| 12 || 0 || 29.8 || .394 || .350 || .824 || 1.3 || 2.5 || .8 || .3 || 15.4
|-
| style="text-align:left;"| 2013
| style="text-align:left;"| Лос-Анджелес Кліпперс
| 6 || 0 || 26.8 || .387 || .273 || 1.000 || 2.0 || 1.7 || .5 || .2 || 10.8
|-
| style="text-align:left;"| 2014
| style="text-align:left;"| Лос-Анджелес Кліпперс
| 13 || 0 || 24.1 || .398 || .342 || .886 || 1.5 || 2.0 || .9 || .2 || 15.5
|-
| style="text-align:left;"| 2015
| style="text-align:left;"| Лос-Анджелес Кліпперс
| 14 || 0 || 27.1 || .360 || .243 || .867 || 2.1 || 1.9 || .9 || .2 || 12.7
|-
| style="text-align:left;"| 2016
| style="text-align:left;"| Лос-Анджелес Кліпперс
| 6 || 1 || 33.2 || .379 || .190 || .880 || 2.2 || 2.2 || 1.7 || .0 || 17.3
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2" | Кар'єра
| 62 || 1 || 28.4 || .379 || .307 || .863 || 1.9 || 2.2 || .9 || .2 || 14.7

Посилання 
 Джамал Кроуфорд на NBA.com 

Афроамериканські баскетболісти
Атакувальні захисники
Баскетболісти «Чикаго Буллз»
Баскетболісти «Голден-Стейт Ворріорс»
Баскетболісти «Нью-Йорк Нікс»
Баскетболісти «Атланта Гокс»
Баскетболісти «Фінікс Санз»
Спортсмени зі штату Вашингтон